

Цілинне — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Цілинне — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Цілинне — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Цілинне — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Цілинне — село, Карасуський район, Костанайська область
 Цілинне — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Цілинне — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Цілинне — село, Шардаринський район, Туркестанська область

Цілинне — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Цілинне — село, районний центр, Алтайський край
 Цілинне — село, окружний центр, Курганська область

Цілинне — село, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим